Srour puede hacer referencia a:

Apellido 
Ali Srour, boxeador
Heiny Srour, directora de cine libanesa

Geografía 
Ben Srour, Argelia